Список улиц Нарьян-Мара — административного центра Ненецкого автономного округа Архангельской области.

Площади 
Со 2 апреля 1932 года по 24 марта 1958 года в Нарьян-Маре существовала Красная площадь. Затем площадь стала частью улицы Сапрыгина. Территория бывшей Красной площади используется в качестве конечной остановки городских автобусов «Морской порт».

Улицы

Переулки

Проезды

Примечания

Ссылки 
 Южный микрорайон в северном городе
 Город, в котором мы живем
 Новые улицы и их названия

Литература 
 А. В. Чупров Нарьян-Мар. Заполярная столица : альбом. — Архангельск : Издательский дом «СК», 2004 — С. 216. — ISBN 5-901992-06-7.

Нарьян-Мар
Улицы Нарьян-Мара